

События 
 Консулы Маний Курий Дентат (2-й раз) (плебей) и Луций Корнелий Лентул Кавдин (патриций). Цензоры Квинт Эмилий Пап (патриций) и Гай Фабриций Лусцин (плебей). Граждан насчитано 271.234 человека.
 Весна — Пирр плывёт в Италию. В проливе на него нападает карфагенский флот и уничтожает более половины судов. Высадка в Италии. Мамертинцы напали на Пирра и рассеяли его войско, но Пирр разбил их. Пирр прибыл в Тарент. Разгром Пирра и тарентийцев римлянами Дентата при Беневенте. Пирр покидает Италию, оставив гарнизон в Таренте.
 Римляне победили Пирра.
 Сиракузяне избрали руководителем своей армии Гиерона.
 275—244 — Царь Спарты из рода Эврипонтидов Эвдамид II.
 Ок. 275 — Птолемей основал город Береника на берегу Красного моря.
 Конец города Вавилон. Жители покинули город.

Скончались 
Алексид из Фурий (ок. 375 — 275 до н. э.) — древнегреческий поэт, драматург, комедиограф, представитель средней аттической комедии

См. также

Примечания